Flottenvereine sind oder waren:

 Deutscher Flottenverein
 Hauptverband der deutschen Flottenvereine im Ausland
 Österreichischer Flottenverein
 Navy League, britischer Flottenverein
 Navy League of the United States, US-amerikanischer Flottenverein
 Navy League of Canada, kanadischer Flottenverein
 Navy League of Australia, australischer Flottenverein
 Navy League of New Zealand, neuseeländischer Flottenverein
 Liga Marítima Brasileira, brasilianischer Flottenverein
 Liga Marítima de Chile, chilenischer Flottenverein
 Liga Marítima de Colombia, kolumbianischer Flottenverein
 Liga Marítima Uruguaya, uruguayischer Flottenverein
 Ligue Maritime Belge, belgischer Flottenverein
 Ligue Maritime Française, französischer Flottenverein
 Liga Naval Argentina, argentinischer Flottenverein
 Liga Naval Portuguesa, portugiesischer Flottenverein
 Lega Navale Italiana, italienischer Flottenverein
 Liga Navală Română, rumänischer Flottenverein
 Real Liga Naval de España, spanischer Flottenverein
 Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti (DOMMC), osmanischer Flottenverein (1909–1919)

Internationaler Zusammenschluss:
 Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales (FIDALMAR)